— японська сейю. Справжнє ім'я — . У 2012-му році виграла Seiyu Awards у номінації на найкращу актрису в головній ролі.

Озвучення аніме

Змішані ролі 
 2014 — Soul Eater Not! — Вокал [Yuugure Happy Go]
 2014 — Gaworare — вокал [Cupid Review]
 2014 — Підкорення світу: Змова «Зірки» — вокал [Visumania]
 2014 — Toaru Hikuushi e no Koiuta — вокал [Azurite]
 2013 — Одному лише Богу ведений світ [ТВ-3] — вокал [Koi no Shirushi (еп. 12)]
 2013 — Inazuma Eleven Go: Galaxy — вокал [Katte ni Cinderella]
 2013 — Hyakka Ryouran: Samurai Bride — вокал [Kekkyoku, Guuzen de Sourou]
 2012 — Inazuma Eleven Go: Chrono Stone — вокал [Seishun Oden (еп. 40, 42)]
 2012 — Saki: Achiga-hen — Episode of Side-A — вокал [Square Panic Serenade (еп. 2, 5-7, 12)]
 2012 — Senki Zesshou Symphogear — вокал [Gekisou Gungnir (еп. 4)]
 2011 — Одному лише Богу ведений світ [ТВ-2] — вокал [Ai no Yokan]
 2011 — A Channel: The Animation — вокал [Gyutto Shite Hoshiinda (еп. 3)]
 2011 — A Channel: The Animation — вокал [Happy Snow (еп. 10)]
 2011 — A Channel: The Animation — вокал [Harukaze no Kagaku (еп. 1)]
 2011 — A Channel: The Animation — вокал [Humming Girl]
 2011 — A Channel: The Animation — вокал [Kitto Zutto Motto (еп. 11)]
 2011 — A Channel: The Animation — вокал [Okashi na Jikan (еп. 9)]
 2011 — A Channel: The Animation — вокал [Start (еп. 2)]
 2011 — A Channel: The Animation — вокал [Tsubasa wa Nai Kedo (еп. 8)]
 2010 — А все-таки місто крутиться — вокал [Maze Sanjou!]
 2010 — Одному лише Богу ведений світ [ТВ-1] — вокал [Koi no Shirushi (еп. 3, 5-6)]
 2010 — Hyakka Ryouran: Samurai Girls — вокал [Koi ni Sesse Tooryanse]

Примітки

Посилання 
 Актор на сайті «imhonet»
 Актор на «cyclowiki.org» 

Сейю
Японські акторки